Allsvenskan i innebandy för herrar 2010/2011 var Sveriges näst högsta division i innebandy för herrar säsongen 2010/2011 och den första säsongen som Allsvenskan spelades. 24 lag deltog i divisionen, varav 12 i Allsvenskan Norra och 12 i Allsvenskan Södra. Vinnaren av varje division gick upp till SSL 2011/2012, medan de tre sista lagen flyttades ner till division 1.

Allsvenskan Norra
Lag 1: Till SSL 2011/2012
Lag 10–12: Till division 1.

Nr = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, ÖTV = Övertidsvinster, GM - IM = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Allsvenskan Södra
Lag 1: Till SSL 2011/2012
Lag 10–12: Till division 1.

Nr = Placering, S = Spelade, V = Vinster, O = Oavgjorda, F = Förluster, ÖTV = Övertidsvinster, GM - IM = Gjorda mål - Insläppta mål, MSK = Målskillnad, P = Poäng

Källor
Allsvenskan Norra
Allsvenskan Södra

Externa länkar
 Svenska innebandyförbundet

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2010
Innebandysäsongen 2010/2011
2010/2011